De Grand Prix-wegrace van de Amerika's 2021 was de vijftiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2021. De race werd verreden op 3 oktober 2021 op het Circuit of the Americas nabij Austin, Texas, Verenigde Staten. De race stond oorspronkelijk gepland op 18 april 2021, maar werd uitgesteld door de coronapandemie.

Uitslag

MotoGP 
Joan Mir werd een positie teruggezet omdat hij in de laatste ronde de baanlimieten had overschreden.

Moto2 
Bo Bendsneyder werd een positie teruggezet omdat hij in de laatste ronde de baanlimieten had overschreden. Nicolò Bulega startte de race niet vanwege een hematoom in zijn linkerbeen die hij opliep tijdens de derde vrije training op zaterdag.

Moto3 
De race, die oorspronkelijk gepland stond over een afstand van 17 ronden, werd na zeven ronden stilgelegd vanwege een ongeluk van Filip Salač. Vervolgens werd de race herstart over een afstand van vijf ronden, maar deze werd ook afgebroken na een ongeluk waarbij Deniz Öncü, Jeremy Alcoba, Andrea Migno en Pedro Acosta betrokken waren. Aangezien er niet meer voldoende tijd over was om de race opnieuw te herstarten, werd, zoals de reglementen luiden, de uitslag van de eerste race gebruikt als de einduitslag. Als straf voor zijn aandeel in de crash werd Öncü geschorst voor de volgende twee races. Sergio García startte de race niet vanwege een hematoom in zijn nier die hij opliep tijdens de eerste vrije training op vrijdag.

Tussenstanden na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2021
Amerika's